Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn 2019/2020 – 63. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Polski odbywający się od 1932 roku.

System rozgrywek 
Rozgrywki o Puchar Polski w sezonie 2019/2020 rozgrywane były na dwóch szczeblach: wojewódzkim i centralnym.

Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim odbyły się w maju i czerwcu 2019 roku. Brały w nich udział zespoły grające w ligach niższych od II ligi.

Zawody na szczeblu centralnym rozgrywane były systemem pucharowym. Składały się one z fazy wstępnej, fazy głównej oraz turnieju finałowego.

Faza wstępna 
Faza wstępna składa się z dwóch rund wstępnych. W 1. rundzie wstępnej udział bierze osiem zespołów: zwycięzcy rozgrywek wojewódzkich (3 drużyny) oraz zespoły grające w II lidze, które zgłosiły się do udziału w rozgrywkach (5 drużyn). W drodze losowania tworzone są pary meczowe.

W 2. rundzie wstępnej grają zwycięzcy z 1. rundy wstępnej według drabinki rozgrywek. Zwycięzcy w parach meczowych 2. rundy wstępnej uzyskują awans do fazy głównej.

Gospodarzami spotkań w fazie wstępnej są zwycięzcy rozgrywek wojewódzkich lub zespoły niżej sklasyfikowane w rozgrywkach II ligi w sezonie 2018/2019.

Faza główna 
Faza główna składa się z trzech rund oraz ćwierćfinałów.

W 1. rundzie fazy głównej uczestniczy 16 zespołów: zwycięzcy 2. rundy wstępnej (2 drużyny) oraz 14 zespołów z Krispol 1. Ligi. Cztery najwyżej sklasyfikowane drużyny w klasyfikacji końcowej 1. ligi w sezonie 2018/2019 zostają rozstawione zgodnie z drabinką rozgrywek. Pozostałe drużyny zostają dolosowane. W ten sposób powstają pary meczowe. Rywalizacja w 2. i 3. rundzie toczy się zgodnie z drabinką rozgrywek.

Gospodarzami spotkań w rundach 1-3 są zespoły z niższych klas rozgrywkowych oraz wyżej sklasyfikowane w rozgrywkach 1. ligi w sezonie 2018/2019.

W ćwierćfinałach uczestniczy osiem drużyn: zwycięzcy par meczowych 3. rundy (2 zespoły) oraz sześć najwyżej sklasyfikowanych zespołów PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej w sezonie 2019/2020. Zespoły z miejsc 1–4 po pierwszej rundzie fazy zasadniczej PlusLigi sezonu 2019/2020 zostają rozstawione zgodnie z drabinką rozgrywek. Pozostałe drużyny zostają dolosowane. W ten sposób powstają pary meczowe. Losowanie par ćwierćfinałowych odbyło się 30 grudnia 2019 roku. Zwycięzcy poszczególnych par meczowych uzyskują awans do turnieju finałowego.

Gospodarzami spotkań ćwierćfinałowych są zespoły niższych klas rozgrywkowych oraz drużyny wyżej sklasyfikowane po pierwszej rundzie fazy zasadniczej PlusLigi sezonu 2019/2020.

Finał Pucharu Krispol 1. Ligi 
W finale Pucharu Krispol 1. Ligi rywalizują drużyny, które zwyciężyły w swoich parach meczowych w 3. rundzie Pucharu Polski. Zespoły rozgrywają między sobą dwa spotkania. Gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna niżej sklasyfikowana w rozgrywkach 1. ligi w sezonie 2018/2019. Zwycięzcą Pucharu Krispol 1. Ligi zostaje drużyna, która wygrała większą liczbę meczów. Jeżeli obie drużyny wygrały po jednym spotkaniu, o wygraniu rywalizacji decyduje wygranie tzw. złotego seta do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

Turniej finałowy 
Turniej finałowy składa się z półfinałów i finału. Nie rozgrywa się meczu o 3. miejsce. Pary półfinałowe utworzone zostają według drabinki rozgrywek. Zdobywcą Pucharu Polski w sezonie 2019/2020 zostaje zwycięzca meczu finałowego.

Tabela PlusLigi po 13. kolejce

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Puchar Krispol 1. Ligi

Puchar Polski od ćwierćfinałów

Rozgrywki

Faza wstępna

1. runda wstępna

2. runda wstępna

Puchar Krispol 1. Ligi

1. runda

2. runda

3. runda

Finał Pucharu Krispol 1. Ligi

Ćwierćfinały

Turniej finałowy

Półfinały

Finał

Zobacz też 
 PlusLiga (2019/2020)
 I liga polska w piłce siatkowej mężczyzn (2019/2020)

Bibliografia

Przypisy 

Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn
2019 w piłce siatkowej
2020 w piłce siatkowej
2019 w polskim sporcie
2020 w polskim sporcie